Hajna oder Hajná ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Hajná (* 1964), tschechische Marathonläuferin
 Heinz Hajna (1913–1992), deutscher Glaskünstler und -restaurator
 Jurij Hajna, sorbischer Name von Georg Heine (Maler) (1877–1952), deutscher Maler

Siehe auch:

 Hajnal, Vorname